Cosmus Bornemann er navnet på flere personer:

 Cosmus Bornemann (1567-1612) – livlæge ved det pommerske hof
 Cosmus Bornemann (1637-1692) – dansk retslærd, professor, højesteretsdommer og borgmester i København
 Cosmus Bornemann (1768-1819) – dansk officer og godsejer
 Cosmus Bornemann (højesteretsdommer) (1806-1877) – dansk højesteretsdommer og kammerherre
 Cosmus Bornemann (godsejer) (1857-1911) – dansk jurist, godsejer og kammerherre